Гуцул — українське прізвище.

Відомі носії 
 Гуцул Володимир Олександрович — лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня. Герой України.
 Гуцул Едуард Григорович (1977—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гуцул Іван Андрійович (* 1959) — живописець, художник-педагог.
 Гуцул Іван Васильович (1947—2015) — український фізик, доктор фізико-математичних наук.
 Гуцул Фред (* 1931) — канадський хокеїст.
 Гуцул Христина Юріївна - Інспектор Головного Управління Національної Поліції в Хмельницькій області

Примітки